De groenteverkoopster (Audley End House) - anoniem schilderij in het bezit Audley End House
 De groenteverkoopster (Mommers) - schilderij van Hendrik Mommers